Howick kan syfta på:

Kanada 

 Howick (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 
 Howick, Lancashire, England
 Howick, Northumberland – en ort i Longhoughton, Northumberland, England
 Howick, Wales – en ort i Devauden, Monmouthshire, Wales

Sydafrika 

 Howick (kommunhuvudort), KwaZulu-Natal, UMgungundlovu District Municipality,